Unter Divination versteht man:

 das textphilologische Verfahren der Konjektur
 Wahrsagen
 Weissagen (siehe Prophezeiung)
 Divination (Religionswissenschaft), das Vermögen, das Heilige in der Erscheinung echt zu erkennen und anzuerkennen